Яранка (от  «озеро») — имя рек в России:

 Яранка (приток Илети) — в Марий Эл и Татарстане.
 Яранка (приток Лумпуна) — в Кировской области.
 Яранка (приток Кильчети) — в Омской области.